Гран-при Лаллы Мерьем 2013 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2013 является дебютным, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Марракеше, Марокко — с 22 по 28 апреля 2013 года.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Сорана Кырстя (№ 26 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Франческа Скьявоне выигрывает свой 1й титул в сезоне и 6й за карьеру на турнирах ассоциации.
 Лурдес Домингес Лино уступает оба своих финала на соревнованиях ассоциации, сыгранных не в Боготе.

Парный разряд

Факты 
 Тимея Бабош выигрывает свой 3й титул в сезоне и 4й за карьеру на турнирах ассоциации.
 Мэнди Минелла выигрывает свой 2й титул на турнирах ассоциации.

См. также 
 Гран-при Лаллы Мерьем
 WTA Тур 2013
 Международные турниры WTA
 Гран-при Хассана II 2013

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Марокко
Теннис
Апрель 2013 года
2013